Bulletin of the American Mathematical Society – rivista di matematica statunitense
 Bulletin of the Atomic Scientists – rivista politica statunitense
 Bulletin thomiste – giornale di proprietà della Société thomiste, associazione accademica francese
 Virus Bulletin – rivista di informatica inglese

Pagine correlate 
 The Bulletin